2 miejscowości w Polsce: 
 Grzeszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Grzeszyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek